Rasa del Pujol (Segarra-Solsonès), curs fluvial als municipis de Pinell de Solsonès, al Solsonès i Torrefeta i Florejacs i Sanaüja, a la (Segarra)
 Rasa del Pujol (Segarra), curs fluvial al municipi de Torà (Segarra)
 '''Rasa del Pujol o Riera de Madrona, curs d'aigua al Solsones